O Campeonato Citadino de Florianópolis foi disputado entre 1924 e 1968. Em 12 de abril de 1924, seis clubes de Florianópolis (Avaí, Figueirense, Externato, Internato, Trabalhista e Florianópolis) fundaram a Liga de Santa Catarina de Desportos. Com este fato, estava plantada a semente para o começo do campeonato de maior importância do estado, pois congregava as principais equipes catarinenses.

Com as dificuldades para o transporte, o campeonato estadual foi disputado durante anos em torneios regionais, onde os seus campeões disputavam o título máximo; daí a importância do citadino, pois as equipes da capital eram invariavelmente, as favoritas a conquista do título. Em 1946, o Citadino foi interrompido no 2º turno.

A partir de 1965, com a saída das duas principais equipes (Avaí e Figueirense) do campeonato, houve um grande desinteresse por esta disputa, culminando com a sua extinção em 1968 , devido ao pouco interesse dos torcedores em acompanhar jogos de equipes sem a menor expressão, dentro do cenário futebolístico catarinense.

Com a sua extinção, o que sobrou foram lembranças das grandes partidas, das grandes goleadas e dos diversos jogadores que este campeonato revelou para o Futebol Catarinense e Brasileiro.

Campeões 

Competições de futebol de Santa Catarina
Futebol de Florianópolis
1924 em Santa Catarina